Яку́шкин — русская, польская или еврейская фамилия; женская форма — .

Известные носители

Якушкин 

 Якушкин, Виктор Иванович (1829—1872) — медик, брат фольклориста и этнографа П. И. Якушкина, двоюродный брат И. Д. Якушкина.
 Якушкин, Виталий Владимирович (род. 1949) — советский футболист.
 Якушкин, Вячеслав Евгеньевич (1856—1912) — русский историк, публицист и общественный деятель; сын Е. И. Якушкина.
 Якушкин, Георгий Трофимович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.
 
 
 
 Якушкин, Павел Иванович (1822—1872) — русский писатель, фольклорист, этнограф; двоюродный брат И. Д. Якушкина.
 Якушкин, Тимофей Фёдорович (1916—1986) — мордовский советский писатель и журналист.

Якушкина

См. также 
 Якушкины — русский дворянский род.
 Якушин
 Якушев